Mount Egerton steht für:

 Mount Egerton (Antarktika), Berg in den Churchill Mountains, Antarktika
 Mount Egerton (Victoria), Ort in Victoria, Australien